«Сме́шанные» () — американская романтическая кинокомедия 2014 года, снятая Фрэнком Корачи по сценарию Клэр Серы и Ивана Менчелла. Главные роли в фильме исполняют Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор. Это третий фильм с участием Сэндлера и Бэрримор, ранее вместе снимавшихся в комедиях «Певец на свадьбе» (1998) и «50 первых поцелуев» (2004), первая из которых была также снята Корачи. В США фильм получил рейтинг PG-13

Сюжет 
Одинокий отец Джим и одинокая мать Лорен оказываются на свидании вслепую в ресторане Hooters. Встреча обернулась катастрофой и они решили разойтись, однако при этом в магазине они нечаянно обменялись кредитным картами. Приехав к Лорен, чтобы отдать ей карточку и забрать у неё свою, Джим случайно узнал, что у него есть возможность выкупить горящую путевку в Африку на роскошный семейный курорт. К сожалению для Джима, Лорен тоже захотела выкупить половину путевки, так что спустя некоторое время они и их дети снова повстречались — в Африке. Так как они поехали по одной и той же путевке, им придется делить между собой один и тот же гостиничный номер и терпеть общество друг друга во время экскурсий и развлечений. Но детям Лорен Джим понравился, а детям Джима понравилась Лорен, друг другу они тоже понравились. На последнем свидании Джим не смог поцеловать Лорен, и они разъехались по своим домам. Но друг Джима уговорил съездить к Лорен и попробовать начать все заново, ему в этом помешал бывший муж Лорен, наврав, что они снова сходятся, и Джим уехал. Однажды ночью дочь Джима сказала, что скучает по Лорен. Джим и его дочери приехали на бейсбол к сыну Лорен, где Джим и Лорен наконец объединили свои семьи.

Актёрский состав 
 Адам Сэндлер — Джим Фридман
 Дрю Бэрримор — Лорен Рейнольдс
 Белла Торн — Хиллари «Ларри» Фридман
 Эмма Фурманн — Эспн Фридман
Брэкстон Бекхэм — Брендан Рейнольдс
Аливия Элин Линд — Луиз «Лу» Фридман
Кайл Рэд Сильверстайн — Тайлер Рейнольдс
 Терри Крюс — Никенс
Кевин Нилон — Эдди Уорник
Джессика Лоу — Джинджер Уорник
Зак Генри — Джейк Уорник
Алексис Аркетт — Джорджина
Венди Маклендон-Кови — Джен Палмер
 Шакил О’Нил — Даг
Абдулаи Н’Гом — Мфана
Джоэл Макхейл — Марк
Дэн Патрик — Дик
Лорен Лэпкус — Трэйси
Дейл Стейн — в роли самого себя

Награды 
2015 — «Золотая малина» — номинации: Худшая мужская роль (Адам Сэндлер), Худшая женская роль (Дрю Бэрримор), Худшая мужская роль второго плана (Шакил О’Нил).

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2014 года
Кинокомедии 2014 года
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы об Африке
Фильмы Gulfstream Pictures
Фильмы Happy Madison
Фильмы Warner Bros.
Фильмы, спродюсированные Адамом Сэндлером